Dolphin eller Dolphin syfta på:

 Dolphin (emulator) – en flerspråkig TV-spelsemulator för spel till GameCube och Nintendo Wii på Windows, OS X och Linux
 Douglas Dolphin – en flygande amfibiebåt från 1930-talet
 HMS Dolphin (1751) – en fregatt i brittiska flottan 1752–1777
 Miami Dolphins – en klubb i amerikansk fotboll
 Norrköping Dolphins – en basketklubb
 Sopwith Dolphin – ett enmotorigt jaktflygplan vilket tjänstgjorde under första världskriget

Geografi
 Cape Dolphin – udde i territoriet Falklandsöarna
 Dolphin Glacier – en glaciär i Kanada
 Dolphin Key – en vik i Australien
 Dolphin River – ett vattendrag i Kanada
 Dolphin Islands – öar i Myanmar
 Dolphin Lagoon – en sjö i Kanada
 Isla Dolphin – en ö i Chile

Media
Dolphins (film, 2000) – en kortfilm från 2000 av Greg MacGillivray
 Dolphin Entertainment – ett film- och TV-produktionsbolag i Coral Gables, Florida
 Dolphin Tale – en amerikansk film som hade biopremiär från 2011 
 Ecco the Dolphin-serien – en dator- och TV-spelsserie med spel tillverkade av Novotrade International och utgivna av Sega
 Ecco the Dolphin – ett TV-spel till Sega Megadrive av Novotrade från 1992

Se även
 Dolphin Bay – flera
 Dolphin Creek – flera
 Dolphin Island – flera
 Dolphins Nose – flera
Delfin (olika betydelser) – flera